Plaats in Indonesië
 Ngarum (Ngrampal), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Ngarum (Grabagan), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
 Ngarum (Sekaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java